La Warner Music Finland è una etichetta discografica finlandese appartenente alla corporazione statunitense Warner Music Group: è il ramo finlandese della Warner Bros. Records.

Voci correlate 
 Warner Music Group
 Warner Bros. Records

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche finlandesi